«Хам» () — роман белорусской писательницы Элизы Ожешко.

Сюжет 
Действие романа происходит в белорусской деревне на реке Неман. Рыбак Павел живёт обычной деревенской жизнью. Семейная жизнь не сложилась из-за смерти супруги, и он замыкается на себе и своём занятии. Однажды он знакомится с женщиной Франкой, в которую влюбляется всей душой. Он пытается помочь ей уйти от порочной жизни и жить спокойно и размеренно, но у него это не совсем получается.

Мнение 
Некоторые исследователи считают, что интерес к творчеству Льва Толстого оказал своё воздействие на настоящий роман, в котором можно отметить религиозно-этическую доктрину, также называемую толстовство, в рамках которой рыбак Павел борется за психическое и моральное здоровье жены .

Экранизация 
 Хам (1931)
 Хам (1980)

Театральные постановки 
 "Хам" (1911), в белорусском народном театре И. Буйницкого в Вильно.

Издания на русском языке 
 Э.Ожешко "Хам"; Перевод с польского М. Абкиной; — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1956.

Примечания 

Литература Польши